Gest pot ser un cognom. Entre les persones notables amb aquest cognom hi ha

 Alain Gest (nascut el 1950), polític francès
 David Gest (nascut el 1953), productor de televisió nord-americà
 John B. Gest (1823-1907), banquer i advocat nord-americà
 Morris Gest (1875-1942), productor teatral jueu-americà
 William H. Gest (1838-1912), membre de la Cambra de Representants dels Estats Units d'Illinois
Geste pot ser un títol de pel·lícules

 Beau Geste (pel·lícula de 1939), pel·lícula estatunidenca de William A. Wellman, estrenada el 1939. És una adaptació de la novel·la homònima de Percival Christopher Wren
 Beau Geste (pel·lícula de 1926)